Cascata – dislivello improvviso di un corso d'acqua

Biologia e medicina
 Cascata enzimatica
 Cascata ischemica

Ingegneria e tecnologia
 Collegamento a cascata o in serie, vedi Circuiti in serie e in parallelo
 Controllo in cascata
 Laser a cascata quantica

Altro 
 Cascata – scalinata monumentale situata a Erevan, Armenia
 Cascata – album di Alessandro Fiori del 2013
 Modello a cascata – in informatica, modello di ciclo di vita del software
 Partecipazioni a cascata – in economia, tipo di partecipazione societaria

Pagine correlate 
 Cascate